Telégrafo puede referirse a los siguientes artículos:

 Telégrafo eléctrico, un dispositivo de telecomunicación para transmisión de señales a distancia.
 Telégrafo hidráulico, sistema para transmitir mensajes a distancia utilizados por los griegos en el 
 Telégrafo óptico, un dispositivo para enviar señales de forma visual.
 Telégrafo náutico, un dispositivo para transmitir órdenes del puente a la sala de máquinas.
 Cerro del Telégrafo, Diferentes elevaciones montañosas son conocidas con ese nombre.

Enlaces externos 

Telegrafía